Die Fußball-Amateurliga Saarland 1959/60 war die 9. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde SV 06 Völklingen. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Völklingen den dritten Platz, der nicht zum Aufstieg berechtigte. Die Amateure von Borussia Neunkirchen, der FSV Saarwellingen und die SpVgg Elversberg mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1960/61 kamen der SC Heiligenwald und Borussia Körprich als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie der FC 08 Homburg als Absteiger aus der II. Division.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1959/60 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1959/60
1959